Марков, Алексей:
 Марков, Алексей Алексеевич (1847—1893) — учёный-юрист, поэт и художник.
 Марков, Алексей Анатольевич (род. 1977) — оперный певец (баритон), солист Мариинского театра.
 Марков, Алексей Васильевич (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Марков, Алексей Владимирович (1877—1917) — русский фольклорист.
 Марков, Алексей Иванович (1921—1966) — командир звена 32-го гвардейского истребительного авиационного полка, Герой Советского Союза.
 Марков, Алексей Константинович (1858—1920) — русский археолог и нумизмат.
 Марков, Алексей Михайлович (род. 1979) — российский спортсмен, велосипедист.
 Марков, Алексей Николаевич (род. 1982) — российский актёр, телеведущий, режиссёр и сценарист.
 Марков, Алексей Тарасович (1802—1878) — русский исторический живописец, академик.
 Марков, Алексей Яковлевич (1920—1992) — советский поэт и переводчик.